Островени има више значења:

 Островени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Островени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Островени (Долж), општина у округу Долж у Румунији